Райский сад может означать:
 Райский сад — см. Эдем.
 «Райский сад» — роман Эрнеста Хемингуэя.
 «Райский сад дьявола» — роман Георгия Вайнера.
 «Райский сад» — парк в Перми.

См. также 
 Эдем (значения)